Пере́каз:
 
Дія за значенням переказувати, переказати; переповідання.

 Переказ — більш або менш вірогідна розповідь про минуле, яку передають звичайно в усній формі.
 Перекази (застаріле слово) — чутки.

 Парафраза — різні види переробки тексту літературного твору.
 Усна чи письмова робота, що передає зміст, сюжет якого-небудь літературного твору своїми словами.

Фінанси 
 Переказ (фінанси) — гроші, що переказуються, пересилаються поштою, телеграфом, через банк, а також повідомлення про таке пересилання.
 Банківський переказ — доручення банку від однієї особи переказати певну суму на користь другої особи.
 Переказ вкладів — операції, які виконують установи банків за дорученням вкладників, відносно переведення їх вкладів до інших установ банків.

Джерела

Посилання